Vanga – attrezzo
 Vanga – ex comune italiano, ora frazione di Renon
 Castel Vanga – castello situato a Vanga
Vanga – nome comune di molti uccelli della famiglia Vangidae
Vanga – isola croata nell'arcipelago delle isole Brioni
 Baba Vanga – pretesa profeta bulgara
 Federico Vanga – vescovo cattolico italiano